Jan de Koning (CDA), (1926-1994), een ARP/CDA-politicus
Jan de Koning (Boerenpartij), (1937-2010), een Boerenpartij-politicus
Jan de Koning (Nederland Lokaal), een Nederland Lokaal-politicus
Jan de Koning (botanicus), (1943-), oud-prefect van de Hortus botanicus Leiden
Jan de Koning (voetballer), (1949-), Nederlands voormalig voetballer en trainer
Jan de Koning (musicus), een Nederlands musicus (onder meer liedschrijver in 1930)